Vier Kriegsschiffe der britischen Marine trugen den Namen HMS Endymion nach Endymion, einer Gestalt der griechischen Mythologie

 Die erste HMS Endymion war eine Fregatte mit 44 Kanonen, die 1779 vom Stapel lief, 1782 an der Schlacht von Les Saintes teilnahm und 1790 durch Kollision mit dem heute als Endymion Rock bekannten Korallenriff südlich der Turks-Inseln sank.
Die zweite HMS Endymion  war eine Fregatte mit 40 Kanonen, die während der Napoleonischen Kriege und im Krieg von 1812 mit den USA zum Einsatz kam. In letzterem spielte sie 1815 eine entscheidende Rolle bei der Eroberung der US-Fregatte President.
Die dritte HMS Endymion war eine Fregatte, die 1865 vom Stapel lief und nach 1885 abgewrackt wurde.
Die vierte HMS Endymion war ein Kreuzer der Edgar-Klasse, der 1891 vom Stapel lief und 1921 abgewrackt wurde.

Endymion